Wagai ist der Name folgender geographischer Objekte in der westsibirischen Oblast Tjumen (Russland):
 Wagai (Fluss), Nebenflusses des Irtysch
 Wagai (Omutinski), Dorf im Omutinski rajon
 Wagai (Wagaiski), Dorf und Verwaltungszentrum des Wagaiski rajon